Comme n'importe quelle langue orale, le tchèque possède son lot d'idiotismes animaliers. En voici quelques-uns :
 je mlsný jako kočka (« être gourmand comme un chat ») : être très gourmand
 je falešný/úlisný jako kočka (« être mielleux/hypocrite comme un chat ») : ne pas être sincère
 protahuje se jako kočka (« s'étirer comme un chat ») : être paresseux
 číhá jako kočka na myš (« guetter comme un chat guette une souris ») : être très patient
 chodí kolem toho jako kočka kolem horké kaše (« tourner autour de quelque chose comme un chat autour d'un bol de purée chaude ») ne pas être capable de décider
 leze po střeše jako kočka (« grimper sur les toits comme un chat ») : être très habile
 být ulízaná jako kočka (« être léché comme un chat ») : faire attention à sa coiffure
 chytá myši (« chasser les souris ») : mener une vie nocturne
 neučíš starého kocoura myši chytat (on n'apprend pas au vieux chat à chasser les souris) : la personne maligne sait attraper les autres (équivalent tchèque de on n'apprends pas au vieux singe à faire la grimace)
 je chudý jako kostelní myš (« être pauvre comme une souris d'église ») : être très pauvre
 slepice (« poule ») : image au sujet des commères qui passent leur temps à médire dans le dos des autres ou à discuter entre elles sur des sujets futiles
 až kohout vejce snese (« quand le coq pondra des œufs ») : image au sujet d'un évènement qui n'arrivera jamais (équivalent tchèque de quand les poules auront des dents)
 vstávát s kohoutem (« se lever avec le coq ») : se lever à l'aube
 bít se/řvát/silný/statečný jako lev (« se battre/rugir/être fort/être courageux comme un lion ») : être très fort
 prodávat holuba na střeše (« vendre la colombe sur le toit ») : vendre ce qu'on ne détient pas encore (équivalent tchèque de vendre la peau de l'ours)

Expression courante
Langue tchèque